Кубок УЄФА 2000–2001 — тридцятий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув англійський «Ліверпуль», який у фіналі за правилом золотого голу переміг іспанську команду «Депортіво Алавес». Для «Ліверпуля» цей трофей став третім в сезоні після Кубку Англії та Кубку футбольної ліги. Також в цьому розіграші вперше брали участь команди із Сан-Марино.

Кваліфікаційний раунд 

|}

Перший раунд 

|}

1 Цей матч був зіграний на стадіоні «Пратер» у Відні, а не на домашньому стадіоні «Црвєни Звєзди» в Белграді, тому що керівництво «Лестер Сіті» заявило УЄФА, що проведення матчу в Югославії може бути небезпечним через політичну ситуацію там. УЄФА прийняло рішення про перенесення матчу 12 вересня 2000 - всього за 9 днів до призначеної дати матчу (21 вересня 2000 року). Рішенням УЄФА було перенесено не тільки місце проведення матчу, а й дата його проведення - на тиждень пізніше, чим був створений дуже невдалий прецедент, оскільки жоден інший суперник «Црвєни Звєзди» (у тому числі «Порту» і «Сельта») не висував таких вимог. 
ЛЧ Клуби, що вибули з Ліги чемпіонів УЄФА.

Другий раунд 

|}

1 Другий матч у Віго завершився перемогою «Сельти» 5-3, проте «Црвені Звєзді» було зараховано технічну поразку 3-0 через двох незаявлених гравців у її складі.

ЛЧЗКР - клуби, що вибули з Ліги чемпіонів УЄФА.

Третій раунд 

|}

ЛЧЗКР, ЛЧ - клуби, що вибули з Ліги чемпіонів УЄФА

Четвертий раунд 

|}

ЛЧЗКР, ЛЧ - клуби, що вибули з Ліги чемпіонів УЄФА

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Вебсторінка Кубка УЄФА  

2000
2000 у футболі
2001 у футболі